Бенатки-над-Йизероу () — город в Чехии, расположенный на северо-востоке района Млада-Болеслав. Население на 2006 год — 7042 человека.

Впервые упоминается в письменных источниках в 1259 году. Главной достопримечательностью города является изначально ренессансный замок, позже перестроенный в стиле барокко, где останавливался знаменитый астроном Тихо Браге. В настоящее время в замке, кроме прочего, располагается городской музей игрушек. Другие достопримечательности города: костёл Св. Марии Магдалены, часовня Святого Семейства, водонапорная башня, костел Вознесения Девы Марии.

Исторический центр города с 1990 года признан ценной памятниковой зоной и находится под охраной Министерства Культуры Чехии.

Население

Примечания

Ссылки 
 Benátky nad Jizerou: Oficiální stránky

 
Города Среднечешского края